Sannita – inerente al Sannio o agli antichi Sanniti
Sannita – tipo di gladiatore romano che lottava nell'arena vestito da soldato sannita
Sannita – pirofregata della Real Marina del Regno delle Due Sicilie
Sannita – vascello della Real Marina del Regno delle Due Sicilie